First Christian Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 First Christian Church (Paris, Arkansas), NRHP-ID 95000791
 First Christian Church (Lonoke, Arkansas), NRHP-ID 97000748
 First Christian Church (Russellville, Arkansas), NRHP-ID 06000418
 First Christian Church (Trinidad, Colorado), NRHP-ID 95001246
 First Christian Church (Pensacola, Florida), NRHP-ID 94000350
 First Christian Church (Lewiston, Idaho), NRHP-ID 78001083
 First Christian Church (Columbus, Indiana), NRHP-ID 01000067
 First Christian Church (Wabash, Indiana), NRHP-ID 83000161
 First Christian Church (Pella, Iowa), NRHP-ID 07000206
 First Christian Church (Junction City, Kentucky), NRHP-ID 98000331
 First Christian Church (Murray, Kentucky), NRHP-ID 86000292
 First Christian Church (Louisville, Kentucky), NRHP-ID 79001005
 First Christian Church (Corbin, Kentucky), NRHP-ID 86000693
 First Christian Church (Columbia, Missouri), NRHP-ID 91001590
 First Christian Church (Sweet Springs, Missouri), NRHP-ID 80002394
 First Christian Church (Robersonville, North Carolina), NRHP-ID 05000353
 First Christian Church (Lawton, Oklahoma), NRHP-ID 85000566
 First Christian Church (Oklahoma City, Oklahoma), NRHP-ID 84003383
 First Christian Church (Gleason, Tennessee), NRHP-ID 02001338
 First Christian Church (Fort Worth, Texas), NRHP-ID 83003812
 First Christian Church (Longview, Washington), NRHP-ID 85003015